Сен-Жерменский мирный договор — мирный договор, подписанный в Сен-Жерменском дворце по итогам Первой мировой войны между странами Антанты и новообразованной республикой Австрия (как одной из правопреемников Австро-Венгрии, потерпевшей в войне поражение в составе «Четверного союза»).

Со стороны «союзных и объединившихся держав» договор подписали США, Британская империя, Франция, Италия, Япония, а также Бельгия, Греция, Китай, Королевство сербов, хорватов и словенцев (с 1929 — Югославия), Куба, Никарагуа, Панама, Польша, Португалия, Румыния, Сиам (Таиланд) и Чехословакия. Мирное соглашение являлось составной частью Версальской системы послевоенного урегулирования, как и Версальский договор, Трианонский договор, Нёйиский договор и Севрский договор. Подобно Версальскому и Трианонскому договорам, он не был ратифицирован Соединёнными Штатами, поскольку включал устав Лиги Наций, так что они подписали с Австрией отдельный мирный договор в ноябре 1921 года.

История подписания 
Хотя державы Антанты изначально не планировали расчленения Австро-Венгрии, но подъём национально-освободительных движений в разных частях империи Габсбургов, в том числе славянских (будущих чехословацких и югославских), сделали её коллапс свершившимся фактом. После битвы при Витторио-Венето австро-венгерская армия потерпела поражение в войне, ускорив процессы распада Австро-Венгрии. 30 октября австрийским канцлером стал социал-демократ Карл Реннер, а на следующий день в венгерской части империи победила революция астр: Михай Каройи объявил о прекращении унии.

Австро-Венгрия капитулировала ещё 27 октября 1918 года. Капитуляция и перемирие с Антантой, подписанные 3 ноября 1918 года на вилле Джусти, рядом с Падуей, стало последним государственным актом императора Карла I. 11 ноября 1918 года он сложил полномочия и 12 ноября Немецкая Австрия официально провозгласила себя республикой. В результате выборов в австрийское Учредительное собрание 16 февраля 1919 года Карл Реннер был переизбран канцлером.

Вследствие распада Австро-Венгрии мирное урегулирование с её двумя частями осуществлялось посредством подписания с ними отдельных договоров. Австрийская делегация во главе с канцлером Реннером прибыла в Сен-Жермен-ан-Ле близ Парижа 14 мая 1919 года, но не была допущена к переговорам французским премьер-министром Жоржем Клемансо. Хотя социал-демократическое руководство Австрии стремилось к присоединению «Немецкой Австрии» к Германии, союзники решительно воспрепятствовали этому.

Австрийцы были поставлены перед фактом согласованных статей мирного договора (без финансовых, репарационных и военных, а также положений, касавшихся Италии и югославских земель) лишь 2 июня. В ответ Реннер отправил ноту 10 июня, в которой Австрия пыталась дистанцироваться от своей роли угнетающей нации и ответственности за политику Австро-Венгерской империи. Далее заявлялось, что новая республика в границах, установленных проектом договора, будет экономически нежизнеспособна, а 4 миллиона германоязычных поданных распавшейся Австро-Венгрии попадут под иностранное господство. Впрочем, противоположная сторона по преимуществу проигнорировала эти жалобы (равно как и обширные австрийские замечания от 6 августа), пойдя на уступки только в экономических вопросах. Между самими союзниками существовали разногласия по ряду вопросов, в первую очередь вокруг итальянских притязаний, а также о распределении репараций и государственных долгов и между странами, возникшими на развалинах Австро-Венгрии, о размере вооружённых сил Австрии и соседних государств.

Полный текст договора союзники вручили австрийцам 20 июля. Австрийский парламент, поставленный перед ультиматумом Антанты, проголосовал за подписание договора 6 сентября. В итоге Соглашение с Австрией было подписано 10 сентября 1919 года в парижском предместье Сен-Жермен-ан-Ле, ратифицировано австрийским Учредительным собранием 17 октября 1919 года, вступило в силу 16 июля 1920 года.

Условия договора 
Сен-Жерменский договор подводил итог под распадом дуалистической монархии Габсбургов. Австрия признала отделение от неё Венгрии, Чехословакии, части польских территорий, также согласилась на территориальные уступки в пользу Румынии и Королевства сербов, хорватов и словенцев. Так как в составе Австро-Венгрии двум её частям принадлежали разные территории, то непосредственные территориальные потери Австрии по Сен-Жермену ограничивались Цислейтанией.

К возрождённой Польше была присоединена Западная (а вскоре и Восточная, бывшее Королевство Галиции и Лодомерии) Галиция. За Чехословакией, кроме непосредственно Чехии (Богемии) и Моравии, закреплялась входившая в венгерскую часть империи Габсбургов Закарпатская Украина (Подкарпатская Русь), которая в качестве автономной Руськой Краины в составе Венгерской советской республики была оккупирована чехословацкими и румынскими войсками. 23 апреля 1919 года на основании меморандума, который составили русинские деятели Григорий Жаткович и Антон Бескид, было подготовлено прошение о вхождении подкарпатских земель на правах автономии в состав Чехословацкой республики для президента Томаша Масарика. Тот, в свою очередь, направил своих представителей в Карпатскую Русь, которые по возвращении составили доклад о крайней отсталости территории, на основании чего было решено отказать Карпатской Руси во вхождении в состав Чехословакии. Тем не менее, союзники практически заставили Чехословакию на переговорах в Сен-Жермене принять Карпатскую Русь в свой состав, опасаясь, что иначе она станет частью Венгрии.

Трансильвания и часть Воеводины (Баната), входившие ранее в состав Австро-Венгрии, были переданы Румынии. Румынии была передана и Буковина. Австрия также теряла Южный Тироль и Истрию, отходившие к Италии. К тому же, Королевство сербов, хорватов и словенцев (КСХС, будущая Югославия) получило от Австрии Далмацию, части Западной Крайны, Каринтии и Штирии — ставшие Хорватией и Словенией. В состав того же КСХС вошла и аннексированная Австро-Венгрией в 1908 году Босния и Герцеговина. Часть Словенской Каринтии с городом Клагенфурт (Целовец), однако, осталась за Австрией по итогам плебисцита, проведённого союзниками 10 октября 1920 года.

Италия и КСХС продолжали территориальные споры, которые, в частности, касались порта Фиуме (Риека) на побережье Адриатики; он был захвачен итальянским поэтом и националистом Габриеле д’Аннунцио, провозгласившим там Республику Фиуме, которая была ликвидирована итальянскими военно-морскими силами и на некоторое время возвращена под международный контроль, превратившим его в свободный город Фиуме. Раздел территорий между ними был окончательно утверждён в Рапалльском договоре 1920 года, по которому Италия получила Юлийскую Крайну, почти всю Истрию, порт Задар (Зара) и ряд островов у далматского побережья . На большинстве этих территорий преобладало славянское, а не итальянское население; тем не менее, территориальные амбиции Италии остались не удовлетворены.

Несмотря на территориальные потери, Австрия сумела несколько увеличить свои владения за счёт Бургенланда, ранее не входившего в Кронланд, поскольку в дуалистической монархии он подчинялся не Вене, а Будапешту, будучи частью Транслейтании. Это же подтвердил и Трианонский договор. Однако официальное объединение Бургенланда с Австрией 28 августа 1921 года вызвало кризис: фактически занятие региона австрийской полицией и пограничниками было остановлено в тот же день венгерскими снайперами при военной поддержке Венгрии. С помощью итальянского дипломатического посредничества кризис был решён осенью 1921 года. С 14 по 16 декабря проходил референдум, на котором в части территорий Бургенланда с преобладающим венгерским населением, включая столицу Шопрон (Эденбург), большинство высказалось за присоединение к Венгрии.

В итоге, по условиям Сен-Жерменского договора Австрия превращалась из бывшего имперского центра в небольшую страну с территорией в 84 тыс. км² и населением около 6,7 млн чел. (преимущественно этнических немцев, а также 200 тысяч словенцев). По Сен-Жерменскому договору Австрия признавала независимость Югославии (ст. 46) и Чехословакии (ст. 58), а также все мирные договоры союзников с «Центральными державами» (ст. 90), равно как и границы Болгарии, Греции, Венгрии, Польши, Румынии, Югославии и Чехословакии в том виде, в котором их установят главные союзные державы (ст. 89). Отдельно оговаривалось также признание Австрией любых последующих постановлений относительно её бывших территорий, новая принадлежность которых не прописана в Сен-Жерменском договоре — таких как Восточная Галиция, на землях которой 3 ноября была провозглашена Западно-Украинская народная республика, но права на которую тут же предъявила свои претензии воссозданная 6 ноября Польша. Аннексия Западной Украины Польшей была санкционирована 14 марта 1923 года конференцией послов главных союзных держав, несмотря на протесты Советской России и Советской Украины.

Прочие политические статьи договора соответствовали аналогичным постановлениям Версальского мирного договора. В Сен-Жерменском мире присутствуют положения о Бельгии (ст. 83), о Турции и Болгарии (ст. 86), о России (ст. 87). В частности, Австрия обязывалась признать независимости территорий, входивших в состав бывшей Российской империи, отмену Брест-Литовского договора, а также права (небольшевистской) России на репарации с Австрии. Австрия отказывалась от имперских притязаний и прав в Китае (где ей ранее принадлежала концессия в Тяньцзине), Марокко, Египте, Сиаме (ст. 95-117).

Кроме всего прочего, Австрия лишилась военного, торгового и рыболовного флота в Адриатике и на Дунае и соглашалась на беспрепятственный транзит любых грузов союзников через свою территорию. Военные статьи договора (Military, Naval and Air clauses; части V—VII) предписывали в трёхмесячный срок демобилизовать армию (ст. 118) и ограничивали численность новой армии Австрии в 30 000 человек (ст. 120), набираемых на добровольной основе. Австрийской армии предстояло исключительно поддерживать порядок на протяжении территории Австрии и служить пограничной полицией. Кроме того, договор запрещал Австрии иметь химическое оружие, танки и боевые самолёты (ст. 144). Австрия также обязалась выплатить в пользу победителей репарации, окончательная сумма которых должна была быть установлена репарационной комиссией. Распределение австрийских репараций союзники осуществили на конференции в Спа в июле 1920 года, но при подписании Женевских протоколов Лиги наций о предоставлении Австрии займа в 1922 году выплата австрийских репараций была отсрочена на два десятилетия. Довоенный австрийский долг был пропорционально распределён между всеми государствами, к которым перешли части бывшей Австро-Венгрии.

Финансовые и экономические статьи Сен-Жерменского договора (части IX—X), а также статьи о воздухоплавании, портах, водных путях (в том числе о Дунае) и железных дорогах (части XI—XII), аналогичны статьям Версальского мирного договора. В отличие от Германии, Австрии было разрешено руководствоваться принципом взаимности в отношении таможенного режима (ст. 232). Австрии и Чехословакии предоставлялся свободный транзит к Адриатическому морю (ст. 311 и 322). Как и все остальные договоры Версальской системы, Сен-Жерменский договор включал устав Лиги наций (часть I) и Международного бюро труда (часть XIII).

Согласно положениям договора, название республики было изменено с «Немецкая Австрия» на «Австрия», начав таким образом эпоху Первой Австрийской Республики (1919—1938). Прежнее постановление Национальной ассамблеи о включении Австрии в Германскую республику от 22 ноября 1918 года было отменено новым законом от 20 октября 1919 года, а любые попытки поглощения страны Германией были запрещены. Статья 88 отдельно оговаривала недопущение нарушения независимости Австрии — что означало запрет на аншлюс, объединение её с Германией без согласия Совета Лиги Наций. Это пресекало подобные попытки, провозглашённые сразу после распада Австро-Венгрии, когда австрийская Национальная ассамблея объявила Австрию «частью Республики Германия», а на плебисците в провинциях Тироль и Зальцбург большинство населения высказалось за объединение с Германией. В Версальском договоре, устанавливавшем мир с Германией, также был пункт о запрете на подобное объединение.

Примечания

Литература 

 Киган Д. Первая мировая война. — М., 2004.

Ссылки 

 Текст договора на austlii.edu.au
  Animated map of Europe at the end of the First World War

Сен-Жермен-ан-Ле
Международные договоры Австрии
Международные договоры Бельгии
Международные договоры Великобритании
Международные договоры Греции
Международные договоры Италии
Международные договоры Китайской Республики
Международные договоры Кубы
Международные договоры Никарагуа
Международные договоры Польши
Международные договоры Португалии
Международные договоры Румынии
Международные договоры США
Международные договоры Таиланда
Договоры Франции периода Третьей республики
Международные договоры Югославии
Международные договоры Японии
Мирные договоры XX века
Договоры Первой мировой войны
Изменение территории Австрии
Изменение территории Венгрии
Изменение территории Италии
Изменение территории Польши
Изменение территории Румынии
Изменение территории Чехословакии
Изменение территории Югославии
Парижская мирная конференция
1919 год в политике
Сентябрь 1919 года